Даниэ́ла Рупп (, ) — швейцарская кёрлингистка.

Играет на позиции первого.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 
 Daniela Rupp | Baumeler Reisen, weltweite Wanderferien, Veloferien, Trekking, Bikeferien, Kreativferien
 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Чемпионы Швейцарии по кёрлингу